Мокляки — название населённых пунктов на Украине:

 Мокляки — село в Емильчинском районе Житомирской области.
 Мокляки — село в Прилукском районе Черниговской области.